Strößenreuther oder Strössenreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Strössenreuther (1829–1908), deutscher Jurist und Politiker
 Erika Strößenreuther (1938–2021), deutsche Speerwerferin
 Heinrich Strößenreuther (* 1967), Manager, Umweltaktivist
 Manfred Strößenreuther (1948–1986), Kunstflieger (ehemaliger Welt- und Europameister)
 Otto von Strössenreuther (1865–1958), Regierungspräsident von Oberfranken